

Biografia
Colton è nato a Denton, Texas. È conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Ethan Crane nella soap opera televisiva Passions e per aver interpretato il ruolo di John da ragazzo nel film Ted.

Filmografia

Cinema 

 The Bug Man, regia di Mike Miley - cortometraggio (2003)
 Gotta Make Them Angels, regia di Gregory Cover - cortometraggio (2004)
 The Good Humor Man, regia di Tenney Fairchild (2005)
 The Hollywood Babysitter, regia di Greg McCarthy - cortometraggio (2006)
 No Man's Land: The Rise of Reeker, regia di Dave Payne (2008)
 Ted, regia di Seth MacFarlane (2012)
 A Hero for a Day, regia di Lifan Wang - cortometraggio (2016)

Televisione

 Squadra Med - Il coraggio delle donne (Strong Medicine) – serie TV, episodi 5x4 (2004)
 The Kids Who Saved Summer, regia di Rob Spera – film TV (2004)
 CSI: Miami – serie TV, episodi 3x1 (2004)
 Medical Investigation – serie TV, episodi 1x10 (2004)
 Criminal Minds – serie TV, episodi 1x7 (2005)
 Justice - Nel nome della legge (Justice) – serie TV, episodi 1x13 (2007)
 Desperate Housewives – serie TV, episodi 3x20 (2007)
 Passions – serie TV, 122 episodi (2004-2008)
 Lie to Me – serie TV, episodi 2x2 (2009)
 Amiche nemiche (GCB) – serie TV, 4 episodi (2012)
 CSI: NY – serie TV, episodi 9x3 (2012)
 Teen Idol: The Chris Coley Diaries – serie TV, episodi 1x3-1x5 (2015)
 Teen Wolf – serie TV, episodi 6x4 (2016)

Collegamenti esterni 
 

Attori bambini statunitensi